King Kobra ist der Name von
 King Kobra, Rockband
 King Kobra (1980), US-amerikanischer Horrorfilm
 King Kobra (1998), US-amerikanischer Horrorfilm

Siehe auch:
 King Cobra